Neutron kan syfta på:

 Neutron − en subatomär partikel
 Neutron (raket) − en rymdraket
 Jimmy Neutron − en amerikansk TV-serie och serie figur

Se även
 Neutron Star Collision (Love Is Forever) − låt av det engelska rockbandet Muse
 Neutronbomb − typ av atombomb
 Neutronspektrometer − ett mätinstrument
 Neutronstjärna − typ av stjärna
 Neutronfysik − akademiska ämne inom fysiken
 Neutronaktivering − en mätmetod
 Neutronemission − en typ av radioaktivt sönderfall
 Neutronstrålning − en typ av joniserande partikelstrålning
 Neutroninfångning − en kärnreaktion där en atomkärna kolliderar med en neutron
 Neutronium − en tänkt fas av materia
 Neutronkälla − ett ämne eller en maskin som producerar neutronstrålning.
 Neutronspridning − en mätmetod